Bridgewater kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Bridgewater (ort i Australien, South Australia), Adelaide Hills, 
 Bridgewater (del av en befolkad plats), Tasmanien, Brighton,

Kanada 

 Bridgewater, Nova Scotia, ort,

Storbritannien 

 Bridgwater, stad i Somerset, England,  
 Bridgewaterkanalen, en kanal i England

USA 

 Bridgewater, Virginia, Rockingham County, 
 Bridgewater, Iowa, Adair County, 
 Bridgewater, Massachusetts, Plymouth County, 
 Bridgewater, Maine, Aroostook County, 
 Bridgewater, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Bridgewater, New York, Oneida County, 
 Bridgewater, Pennsylvania, Beaver County, 
 Bridgewater, South Dakota, McCook County, 
 Bridgewater, New Jersey, Somerset County, 
 Bridgewater, Connecticut – en kommun (town) i Litchfield County i delstaten Connecticut

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar